Pak steht für:
 Pak (Insel), auch Sankt Gabriel-Insel, im Norden Papua-Neuguineas
 Pak (Anredeform), malaiisch für „Onkel“
 fiktives Volk der Ringwelt
 Umschriftvariante des koreanischen Zeichens 박, siehe zu Namensträgern Park (koreanischer Familienname)

Pak ist der Familienname folgender Personen:
 Alperen Pak (* 1995), türkischer Fußballspieler
 Serpil Pak (1963/64–2021), deutsch-türkische Schauspielerin und Kabarettistin

pak steht für:
 Parakanã (ISO-639-3-Code), Dialekt des Akwáwa-Dialektclusters, Tupí-Guaraní-Sprache in West-Brasilien

PAK steht für:
 p21-aktivierte Kinase, Enzym
 PAK (Dateiformat), PAcKed-Archiv-Datei
 Pakistan, Länderkürzel nach ISO 3166, auch Kfz-Kennzeichen
 Pankreastransplantation nach vorausgegangener Nierentransplantation, engl. pancreas-after-kidney transplant
 Patentanwaltskammer, berufsständische Vertretung
 Pątnów-Adamów-Konin, polnische Kraftwerksgruppe, siehe Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA
 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe
 Preis-Absatz-Kurve, siehe Preis-Absatz-Funktion
 Private ambulante Krankenpflege, siehe Sozialstation
 Product Authorization Key, siehe Produktregistrierung
 Pulmonalarterieller Katheter, siehe Swan-Ganz-Katheter
 Pulveraktivkohle (poröser, feinkörniger Kohlenstoff, u. a. zur Trinkwasseraufbereitung und Abwasserbehandlung), siehe Aktivkohle
 Partîya Azadîya Kurdistanê (dt. Kurdische Freiheitspartei), kurdische Partei im Iran
 Polska Agencja Kosmiczna, siehe Polnische Weltraumagentur

P.A.K. steht für:
 Pistole Automatik Knall, siehe 9 mm P.A.K.

PaK steht für:
 Panzerabwehrkanone, Kanone für die Bekämpfung gepanzerter Ziele

Pak steht für:
 Schallleistung, akustische Größe

Siehe auch:

 Pack (Begriffsklärung)
 Pac (Begriffsklärung)
 Pag (Begriffsklärung)
 Bak (Begriffsklärung)
 Tetra Pak

PAK